

Населені пункти та їхні частини
 Пшисека — село в гміні Звежин Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Пшисека — село в гміні Козлув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Пшисека — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Пшисека — село в гміні Мелешин Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Пшисека — частина міста Конецполь у Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Пшисека — частина села Ґожельня в гміні Бляховня Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Пшисека — частина села Казімерув у гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки